Più duro è, più forte cade (The Harder They Come) – film del 1972 diretto da Perry Henzell
 The Harder They Come – album di Jimmy Cliff del 1972
 The Harder They Come – singolo di Jimmy Cliff del 1972, dall'album omonimo